Појам Гозд се може односити на:

 Гозд (Ајдовшчина), насељено место у општини Ајдовшчина, Република Словенија;
 Гозд (Камник), насељено место у општини Камник, Република Словенија;
 Гозд (Тржич), насељено место у општини Тржич, Република Словенија;
 Гозд Мартуљек, насељено место у општини Крањска Гора, Република Словенија;
 Гозд (Шмартно при Литији), насељено место у општини Шмартно при Литији, Република Словенија;